Словения, как самостоятельное государство, впервые приняла участие в Олимпийских играх в 1992 году на зимних Играх в Альбервиле, и с тех пор не пропускала ни одной Олимпиады. До распада Югославии словенцы на Олимпийских играх с 1920 по 1988 год выступали в составе Объединённой команды Югославии, а на летней Олимпиаде 1912 года в Стокгольме — в составе команды Австрии.

За время выступления на Олимпиадах в качестве самостоятельной команды словенские спортсмены завоевали 23 медали (5 золотых, 8 серебряных, 10 бронзовых) на летних Олимпийских играх и 17 медалей (2 золотые, 5 серебряных, 10 бронзовых) на зимних. Словения — одна из немногих стран, которая с равным успехом выступает и на летних, и на зимних Играх с точки зрения количества завоёванных медалей. Но с учётом меньшего количества разыгрываемых комплектов наград на зимних Играх можно отметить, что словенцы всё же тяготеют к зимним видам спорта. Самой успешной дисциплиной для словенцев является горнолыжный спорт, в котором они выиграли семь медалей, четыре из которых на счету единственной двукратной олимпийской чемпионки в истории независимой Словении Тины Мазе.

На летней Олимпиаде 1912 года в Стокгольме словенец Рудольф Цветко, выступавший за команду Австрии, завоевал серебряную медаль по фехтованию на саблях.

За время выступления на Олимпиадах в составе команды Югославии словенские спортсмены завоевали 23 олимпийских медали (7 золотых, 8 серебряных, 8 бронзовых): 19 медалей (7 золотых, 5 серебряных, 7 бронзовых) на летних Олимпийских играх и 4 медали (3 серебряные и 1 бронзовую) на зимних. Рекордсменом в тот период стал гимнаст Леон Штукель, завоевавший 6 олимпийских медалей — 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые.

Олимпийский комитет Словении был создан в 1991 году и признан МОК в 1993 году.



Медалисты

Медальный зачёт

Медали на летних Олимпийских играх

Медали на зимних Олимпийских играх

Медали по летним видам спорта

Медали по зимним видам спорта

См. также 
 Список знаменосцев Словении на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com 
 Словения на официальном сайте Олимпийского движения